Bogdan Mustață se poate referi la:

 Bogdan Mustață (fotbalist), fotbalist român și la 
 Bogdan Mustață (regizor), regizor de film român.

Nume proprii